Friedl steht für:
 Friedl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Friedl ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Friedl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Friedl (Kastl), Ortsteil von Kastl, Landkreis Altötting

Siehe auch:
 Friedel